McKiernan ist der Familienname folgender Personen:

 Catherina McKiernan (* 1969), ehemalige irische Langstreckenläuferin.
 David D. McKiernan, General der US Army, Kommandeur der 7. US-Armee/US Army Europe 
 Dennis L. McKiernan (* 1932), US-amerikanischer Autor
 John S. McKiernan (1911–1997), US-amerikanischer Politiker und 1950/51 Gouverneur des Bundesstaates Rhode Island
 Ryan McKiernan (* 27. Juli 1989),  US-amerikanisch-irischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 McKernan